Plusieurs membres de la maison de Rohan s'appelèrent ou s'appellent Alain de Rohan :

maison de Rohan
 Alain Ier de Rohan ;
 Alain II de Rohan ; 
 Alain III de Rohan ;
 Alain IV de Rohan ;
 Alain V de Rohan ;
 Alain VI de Rohan ;
 Alain VII de Rohan ;
 Alain VIII de Rohan ;
 Alain IX de Rohan ;

 Alain de Rohan (1853-1914) ;

branche de Rohan-Chabot
 Alain de Rohan-Chabot (1844-1914) ;
 Alain de Rohan-Chabot (1913-1966).

Voir aussi 
 Maison de Rohan
 Maison de Chabot
 Généalogie de la famille Chabot

Alain